Take Me Out – singolo dei Franz Ferdinand del 2004
Take Me Out – opera teatrale di Richard Greenberg
Take Me Out - Esci con me – programma televisivo italiano